Władysław Szczepański (duchowny) – polski duchowny, biblista, archeolog i orientalista
 Władysław Szczepański (grafik) – artysta grafik
 Władysław Szczepański (naczelnik miasta) – naczelnik Miasta Siedlce od 14 grudnia 1973 do 24 sierpnia 1975
 Władysław Szczepański (dyrygent) – popularyzator muzyki.